Новак Ђоковић је седми пут освојио титулу. У финалу је савладао Рафаела Надала са 6:3, 6:2, 6:3. Ђоковић је освајањем титуле претекао Роџера Федерера и Роја Емерсона који су шест пута побеђивали на турниру у Мелбурну.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Референце

Спољашње везе 

 Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2019.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно